Rasmus Jørgensen kan henvise til flere artikler:

 Rasmus Jørgensen (fodboldspiller) (født 1982), dansk fodboldspiller
 Rasmus Wejnold Jørgensen (født 1989), dansk stangspringer